Rajd Hiszpanii 2018 (54. RallyRACC Catalunya - Costa Daurada) – Rajd Hiszpanii rozgrywany w Hiszpanii od 25 do 28 października 2018 roku. Był dwunastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozgrywany na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Jego bazą było miasto Salou.

Rajd wygrał dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sébastien Loeb jadący samochodem Citroën C3 WRC, była to dla niego siedemdziesiąta dziewiąta wygrana w rajdach WRC, dzięki temu stanął on po raz sto siedemnasty na podium. Drugi na mecie był kolejny Francuz Sébastien Ogier, który dzięki temu powrócił na fotel lidera w tegorocznych mistrzostwach. Na trzecim miejscu dojechał Anglik Elfyn Evans. 

Dzięki wygranej Loeba, zespół Citroena odniósł dziewięćdziesiąte dziewiąte zwycięstwo w rajdach WRC i trzecie samochodem Citroën C3 WRC, a także dzięki temu Sébastien został kierowcą, którego pierwsza i ostatnia wygrana w WRC dzieli największa liczba dni. Od pierwszej wygranej w Rajdzie Niemiec 2002 do Rajdu Hiszpanii 2018 minęło 16 lat, dwa miesiące i 3 dni. Loeb został także trzecim najstarszym zwycięzcą rundy WRC mając w dniu wygranej 44 lata, 8 miesięcy i 2 dni.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 75 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS18

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 12 rundach 
WRC

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

2018
Hiszpania
2018 w Hiszpanii